Schaller:
 Schaller (Iowa)

Sobrenome 
 Johanna Schaller-Klier
 caixa de Pribnow-Schaller

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões